Рєпін () — російське прізвище. Відомі носії:
 Рєпін Валентин Олексійович — Герой Соціалістичної Праці
 Репін Віктор Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рєпін Володимир Олександрович (1989) — російський хокеїст.
 Рєпін Іван Павлович (1917—2003) — Герой Радянського Союзу
 Рєпін Ілля Юхимович (1844—1930) — український художник-реаліст.
 Рєпін Степан Йосипович (1921) — український живописець.
 Рєпін Степан Спиридонович — Герой Радянського Союзу.
 Рєпін Юрій Гаврилович (1932, Кисловодськ) — український архітектор, доктор архітектури (1991).
 Рєпін-Логвиненко Євген Вікторович (1994—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Рєпіна Елла Анатоліївна ( 1973) — українська науковиця, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.